Флаг Доволенского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Флаг был утверждён 21 февраля 2006 года Решением Совета депутатов Доволенского района № 33-НА от 21 февраля 2006 года «О флаге Доволенского района» и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2247.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией. Автор идеи флага — П. А. Хохлов.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное на три вертикальные полосы зеленого, синего и зеленого цвета. Отношение ширины синей полосы к длине флага составляет 1:2. На синей полосе в центре изображено желтое солнце (без изображения лица) о 16 лучах в форме колосьев, обремененное красным шаром (диском). Поверх солнца – белый голубь, летящий прямо».

Символика флага 
Символика флага основана на аналогичной символике герба Доволенского района.

Зеленый, лазоревый, червленый, золотой и серебряный цвета во флаге отражают особенности природного и экономического положения Доволенского района. Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, бескрайних степных просторов, а также подчеркивает сельскохозяйственную специализацию Доволенского района. Золотой (желтый) цвет – символ радушия, гостеприимства, богатства, справедливости. Солнце, дающее тепло и жизнь всему живому, является символом развития, радушия и гостеприимства, стремления к счастью, удачи, «довольной жизни» и таким образом аллегорически указывает на название района. Червленый (красный) цвет – символ мужества, смелости, любви, памяти о жителях района, отдавших свою жизнь, защищая Отечество. Серебряный (белый) цвет – символ веры, искренности, благородства. Серебряный голубь -  символ мира, чистоты, красоты и духовности. Колосья олицетворяют развитое сельское хозяйство и доволенскую землю, которая, несмотря на суровые природные условия, сибирскую, долгую зиму, изобильно одаривает жителей района и является основным источником их богатства и благополучия.

Ссылки 
 Флаг на базе данных Геральдика.ру

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением пшеничного колоса